Spojení písmen O a K může mít různé významy:

 o. k., neformálně také OK, ok nebo okay – výraz znamenající vše v pořádku, dobře, ujednáno

Zkratka 
 prefix českých mezinárodních volacích značek
 imatrikulační značka českých civilních letadel
 České aerolinie, IATA kód 
 stát Oklahoma ve Spojených státech amerických
 Obalované kamenivo – stavební materiál
 Ocelová konstrukce
 Obec křesťanů
 kruhový objezd – okružní křižovatka
 O.K. strana – Občanská konzervativní strana
 orientační klub – sportovní klub věnující se orientačnímu běhu (např. OK Lokomotiva Pardubice)

OK! 
 OK! – britský časopis

Jiné významy 
 OK Go – hudební skupina
 OK Computer – album skupiny Radiohead
 OK Band – česká hudební skupina

Reference

Externí odkazy 
 

Zkratky